Oleg Pavlovitch Kopaïev (en  — né le  à Ielets en Union soviétique et décédé le  à Rostov-sur-le-Don en Russie) est un joueur et entraîneur de football soviétique (russe).

Biographie

Statistiques

Liens externes 
 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Ielets
Naissance en novembre 1937
Décès en avril 2010
Footballeur international soviétique
Footballeur russe
Joueur du CSKA Moscou (football)
Joueur du SKA Rostov
Entraîneur soviétique de football
Entraîneur russe de football
Décès à 72 ans